Wiß ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Wiß (1788–1816), deutscher Dichter
 Caspar Wiß (1784–1854), deutscher Dichter 

Wiß war von 1915 bis 1918 sowie von 1940 bis 1944 der Name der französischen Gemeinde Wuisse im Département Moselle.

Siehe auch
 Wiss
 Wyss